Seinura är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Seinura i familjen Aphelenchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Seinuridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Seinura